Vremya i Steklo (russo: Время и Стекло "Tempo e Vidro") era um duo pop ucraniano formado na Ucrânia por Potap. O grupo consistia de Nadya Dorofeeva e Aleksey Zavgorodniy.

Visão geral 
Em 2010, Irina Gorovoj e Potap formaram a companhia de produção 'MOZGI Entertainment', e convidaram Alexey Zavgorodniy para participar em seu novo projeto. Após conduzir o casting online e uma campanha direta de casting em Kiev, Nadya Dorofeeva, ganhadora do festival 'Black Sea Games', foi escolhida para ser a vocalista feminina no novo duo.

Aleksey e Nadya foram os participantes e convidados de eventos musicais de larga escala, tais como, o "Prêmio Gramofone de Ouro", o "Crimea Music Fest", o "Slavianski Bazaar em Vitebsk", "YUNA", "RU.TV Music Award" e outros.

Atuais membros 
 Nadya Dorofeeva (Simferopol) — vocal
 Alexey Zavgorodniy (Kiev) — vocal

Discografia

Singles 
 2010 — «Так выпала Карта»
 2011 — «Любви Точка Нет»,
 2011 — «Серебряное море»
 2011 — «Кафель»
 2012 — «Гармошка» (English version «Harmonica»)
 2012 — «Слеза»
 2013 — «#кАроче»
 2013 — «Потанцуй со мной»
 2014 — «Забери»
 2015 — «Имя 505»
 2015 — «Песня 404»
 2015 — «Опасно 220»
 2015 — «Ритм 122»
 2016 — «Навернопотомучто»
 2016 — «На Стиле»
 2017 — «Back2Leto»
 2017 — «Тролль»
 2018 — «До зірок» (OST "Викрадена принцеса")
 2018 — «ТОП»
 2018 — «Е,Бой»
 2018 — «Песня про лицо»
 2019 — «Дим»

Ligações externas 
 Site oficial
 POTAP: "If the genius had something to argue with him is impossible!"
 GROUP "TIME AND GLASS" RELEASED their DEBUT ALBUM

Bandas da Ucrânia
Bandas ucranianas de música pop
Bandas formadas em 2010